Rurutu – comune della Polinesia francese
 Rurutu – una delle isole del comune di Rurutu, facente parte delle Isole Australi